Martland ist der Familienname folgender Personen:

 Digby Martland (* 1942), britischer Autorennfahrer
 Steve Martland (1954–2013), englischer Komponist

Martland bezeichnet folgende Orte

 Martland (Nebraska)